Кассе́н () — французьке прізвище.

Відомі носії 

 Барбара Кассен — французька філософиня.
 Рене Кассен — французький юрист, один з авторів Загальної декларації прав людини, лауреат Нобелівської премії миру.

Французькі прізвища